Steinwand steht für
 eine natürliche Felsformation, die Felswand
 eine Bauweise aus Natur- oder auch Formstein (Ziegel u. ä.), siehe Mauerwerk
 die Bauweise mit Naturstein im Speziellen, siehe Natursteinmauerwerk

Steinwand heißen folgende geographische Objekte:
 Steinwand (Poppenhausen), Ortsteil der Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe) in der Rhön
 Steinwand (Gemeinde Krems), Ortschaft von Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Steinwand (Gemeinde Stall), Ortsteil von Stall, Kärnten
 Steinwand (Gemeinde Erlauf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Erlauf, Niederösterreich
 Steinwand (Gemeinde Gaming), Streusiedlung bei Gaming, Niederösterreich
 Steinwand (Gemeinde Gastern), Rotte in Gastern, Niederösterreich
 Steinwand (Gemeinde Marbach), Streusiedlung bei Marbach an der Donau, Niederösterreich
 Steinwand (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft von Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Steinwand (Gemeinde Weißenkirchen), Ortschaft von Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Steinwand (Gemeinde Weyregg), Ortschaft von Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Steinwand (Kalmtal), Weiler im Kalmtal in Südtirol

Berge:
 Steinwand (Karnische Alpen), 2520 m, in den Karnischen Alpen an der Grenze zwischen Kärnten und Italien
 Steinwand (Hochschwabgruppe), 950 m, bei Landl im Ennstal, Steiermark
 Steinwand (Rhön), 646 m, in der Rhön
sowie:
 eine Forstabteilung auf Herrenchiemsee, siehe Herrenchiemsee

Steinwand ist der Name folgender Personen:

 Eduard Steinwand (1890–1960), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Johann Fercher von Steinwand (1828–1902), österreichischer Dichter
 Joseph F. Steinwand (1869–1946), US-amerikanischer Käseerfinder und Unternehmer
 Rudolf Steinwand (1906–1982), deutscher Politiker